Starosiele – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Dubienka.

 Starosiele – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Soszno.
 Starosiele – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie lachowickim, w sielsowiecie Honczary.
 Starosiele – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie kleckim, w sielsowiecie Zaostrowiecze
 Starosiele – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze
 Starosiele – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Starosiele – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.

 Starosiele – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim.